Schweighausen kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Schweighouse-sur-Moder, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est, 
 Schweighouse-Thann, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Schweighausen, Rheinland-Pfalz – kommun i Rhein-Lahn-Kreis i Rheinland-Pfalz,